Duck Key est le nom de trois îles de Floride :
Duck Key, dans les Middle Keys.
Duck Key, dans les Lower Keys.
Duck Key, dans le parc national des Everglades.